Cintakarya (Parigi), een plaats in Indonesië
Cintakarya (Samarang), een plaats in Indonesië
Cintakarya (Sindangkerta), een plaats in Indonesië